Скрантон или Скрентон:

 Скрантон — город в США, в штате Арканзас.
 Скрантон — город в США, в штате Пенсильвания.
 Скрантон — город в США, в штате Северная Дакота.
 Скрантон — город в США, в штате Южная Каролина.

 Лейк-Скрантон — водохранилище в США.

 Уильям Скрентон — бывший губернатор Пенсильвании и кандидат в президенты США.

 «Скрантон» — американская подводная лодка (SSN-756).